Ма̀риан Яку̀бец () е полски литературен историк, славист, русист, историк на славянската литература, професор, преподавател в Лвовския и Вроцлавския университет, член на Полската академия на науките.

Трудове 
 Puszkin w Polsce (1939)
 Jugosłowiańska epika ludowa (1948)
 Nad autografem Mickiewiczowskiego wspomnienia o Puszkinie (1948)
 Literatura rosyjska wśród Polaków w okresie pozytywizmu (1950)
 Byliny (1955)
 Literatura rosyjska w wykładach paryskich Mickiewicza (1956)
 Iwan Franko (1958)
 Świat Słowiański Juliusza Słowackiego (1959)
 Literatura ukraińska: wypisy objaśnienia językowe sporządziła Tatiana Holyńska-Baranowa (1962)
 Literatura ukraińska (1963)
 Literatura rosyjska, t. 1 – 2 (1970 – 71) – в съавторство със Збигнев Барански
 Historia literatury rosyjskiej: praca zbiorowa (1976) – в съавторство със Збигнев Барански

Бележки 

Полски литературни историци
Полски слависти
Полски русисти
Възпитаници на Лвовския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Вроцлавския университет
Действителни членове на ПАН
Носители на Кръст на храбрите
Починали във Вроцлав